O Monte Alegre Futebol Sociedade Anônima é um clube de futebol sediado na cidade de São Paulo, capital do estado homônimo. O clube é dissidente do Litoral Futebol Clube, incorporado pelo Jabaquara em 2007. Tem o objetivo de continuar com o projeto social desenvolvido por Pelé, agora com apoio de uma empresa de formação de jovens talentos futebolísticos de Luxemburgo, a Sport Investments. A parceria, alem do Monte Alegre e do Jabaquara, também terá a participação do Paulista, parceiro no desenvolvimento do Campus Pelé, um Centro de Treinamento que esta sendo construído nos moldes europeus para uso dos atletas de base de ambas as equipes, na cidade de Jundiaí.

O Monte Alegre foi fundado de fato no inicio de 2008, na cidade de Monte Alegre do Sul, mas faz uso da antiga licença do Litoral na FPF, clube o qual também preserva as cores e o escudo.

Referências
Pelé lança projeto social em seu nome
Site Oficial da FPF

Monte Alegre Futebol Sa
Clubes de futebol fundados em 2004